Asowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Asowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Asowo (Omsk), in der Oblast Omsk
 Asowo (Perm), in der Region Perm
 Asowo (Pskow), in der Oblast Pskow